

Personen met de achternaam De Wolf

Personen met de achternaam De Wolf:

 Alex de Wolf, Nederlandse illustrator en schilder
 Bor de Wolf, personage uit de poppenserie Fabeltjeskrant
 Cleo de Wolf, personage uit de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden
 Henri de Wolf (kunstschilder) (1938-1986), Nederlands kunstenaar.
 Karel De Wolf (componist)
 Karel De Wolf (volkskundige)
 Lodewijk De Wolf, Belgische priester
 Vincent De Wolf, Belgische politicus
 Willem de Wolf, Nederlandse acteur

Sportpersonen
 Cees de Wolf, Nederlandse voetballer
 Dirk De Wolf, Belgische wielrenner
 Fons De Wolf, Belgische wielrenner
 John de Wolf, Nederlands voetballer
 Jissy de Wolf, Nederlandse roeister
 Henri De Wolf (wielrenner) (1924), Belgisch wielrenner
 Kevin De Wolf, Belgische voetballer
 Michel De Wolf, Belgische voetballer
 Nico de Wolf, Nederlandse voetballer
 Steve De Wolf, Belgische wielrenner

Sprookjesfiguur
De Wolf figureert in meerdere sprookjes, vaak in de vorm van de Boze Wolf. 
In Disneyverhalen heet hij Midas Wolf.
Zie ook: 
 Peter en de wolf
 De wolf en de zeven geitjes
 De wolf en de vos
 De wolf en de mens

Overige
 De Wolf is een voormalig Gronings waterschap, opgegaan in het waterschap Tjamme
 Marina de Wolf centrum

Zie ook
 Wolf (doorverwijspagina)